Tirpitz je slovo s vícero významy:

Příjmení 
 velkoadmirál Alfred von Tirpitz (1849-1930)

Ostatní 
 Tirpitz (1939) – německá bitevní loď

Externí odkazy